Dezi – ipocoristico del nome proprio di persona Desmond
Aldo Dezi – canoista italiano
Jacopo Dezi – calciatore italiano